Westminster steht für:

 City of Westminster, Londoner Stadtbezirk 
 Westminster (London), Stadtteil und historischer Kern von City of Westminster mit Sitz der britischen Regierung und des Parlaments
 Metropolitan Borough of Westminster, ehemaliger Londoner Stadtbezirk
 Erzbistum Westminster, römisch-katholisches Erzbistum
 Westminster (Schriftart)

Vom Stadtteil Westminster abgeleitet:
 Duke of Westminster, Adelstitel, siehe dort zu Titelträgern
 Palace of Westminster (Houses of Parliament, Sitz des britischen Parlaments)
 Statut von Westminster, vom britischen Parlament beschlossen
 Westminster-System, das politische System Großbritanniens
 Westminsterschlag, die Melodie der Turmuhr
 Westminster Abbey, Krönungskirche des britischen Königshauses (anglikanisch)
 Westminster Cathedral, Kathedrale des Erzbistums Westminster (römisch-katholisch)
 Westminster School, Internat im Stadtteil Westminster

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Westminster (Colorado)
 Westminster (Connecticut)
 Westminster (Delaware)
 Westminster (Kalifornien)
 Westminster (Louisiana)
 Westminster (Maryland)
 Westminster (Massachusetts)
 Westminster (North Carolina)
 Westminster (Ohio)
 Westminster (Pennsylvania)
 Westminster (South Carolina)
 Westminster (Texas)
 Westminster (Vermont, Town)
 Westminster (Vermont, Village)
 Westminster Park (New York)

Sonstige Orte:
 Westminster (Western Australia), Australien
 Westminster (Südafrika), Südafrika

Sonstiges:
 Bekenntnis von Westminster, eine reformierte Bekenntnisschrift, siehe auch Westminster Theological Seminary
 Westminster Academy
 Westminster College
 Westminster Kennel Club Dog Show, Hundeausstellung in New York City
 Westminster Seminary California
 Mount Westminster, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Westminsterschlag, Thema für Glockenspiele und Spieluhren